Мелиоратор — многозначный термин.

 Мелиоратор — человек занятый в сфере мелиорации.
 Мелиоратор — посёлок в Черноземельском районе Калмыкии.
 Мелиоратор — до 2018 г. название села Арна в Енбекшиказахском районе Алматинской области Казахстана.

Спортивные клубы 
 «Мелиоратор» — прежнее название футбольного клуба «Жигер» из города Шымкент, Казахстан.
 «Мелиоратор» — прежнее название футбольного клуба «Колос» из села Александровского Ставропольского края, Россия.
 «Мелиоратор» — прежнее название футбольного клуба «Кайсар» из города Кызылорда, Казахстан.
 «Мелиоратор» — прежнее название футбольного клуба «Каховка» из одноимённого города, Украина.
 «Мелиоратор» — прежнее название футбольного клуба «Янгиер» из города Янгиер, Узбекистан.
 «Мелиоратор» — белорусский футбольный клуб из города Житковичи.
 «Колос-Мелиоратор-Дружба» (или «Колос») — белорусский футбольный клуб из  городского посёлка Городище.